Elijah the Prophet – poemat epicki dziewiętnastowiecznego angielskiego poety George'a Washingtona Moona, opublikowany w 1866. Utwór składa się z dwunastu pieśni. Został napisany strofą spenserowską, czyli zwrotką dziewięciowersową, rymowaną ababbcbcc. Opowiada historię starotestamentowego proroka Eliasza.

One lovely star still lingers in the sky, 
As if entranced in worship at God's throne; 
Unconscious that the blissful moments fly 
And she, so beauteous, shineth there alone. 
Her heaving jewelled breast to earth makes known 
The trembling love that lureth her to stay 
And rapturously God's great goodness own. 
But, gently roused by morning's earliest ray, 
Her brow of light she veils from sight, and steals away.

Przypisy

Bibliografia 
 

Angielskie eposy
Utwory literackie z 1866
Utwory literackie napisane strofą spenserowską